За́падная о́бласть () — одно из четырёх основных подразделений Сьерра-Леоне.
 Административный центр — город Фритаун, который также является столицей государства.
 Площадь — , население —

Границы 
На северо-востоке граничит с Северной провинцией, на юго-востоке — с Южной провинцией. Большую часть границ Западной области составляет береговая линия Атлантического океана. Западная область — единственная провинция Сьерра-Леоне, не имеющая границы с иностранными государствами.

Население 
В отличие от других трёх провинции Сьерра-Леоне, в Западной области преобладает городское население.

Административное деление 
Административно разделена на два района (округа):
 Фритаунская сельская область,
 Фритаунская городская область.

Административный центр обоих районов — город Фритаун.

Экономика 
Западная область — самая богатая провинция Сьерра-Леоне, она имеет наиболее развитую экономику, служит финансовым и культурным центром страны, а также резиденцией правительства страны.

Административное деление Сьерра-Леоне